Deskanje na snegu na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - ženski snežni kanal, tekmovanje je potekalo 18. februarja 2010.

Rezultati

Kvalifikacije

Polfinale

Finale

snežni kanal ženske